О́дерматт () — німецьке прізвище.

Персоналії 
 Карл Одерматт (* 1942) — швейцарський футболіст.
 Марко Одерматт (* 1997) — швейцарський гірськолижник, олімпійський чемпіон.

Німецькі прізвища